Шелкоплясы:

Украина 
 Шелкоплясы — село в Новосанжарском районе Полтавской области
 Шелкоплясы — село в Дергачёвском районе Харьковской области